Huehuetla puede referirse a alguno de los siguientes municipios de México:

 Municipio de Huehuetla (Hidalgo), municipio del Estado de Hidalgo.
 Huehuetla (Hidalgo), localidad del Estado de Hidalgo.
 Municipio de Huehuetla (Puebla), municipio del Estado de Puebla.
 Huehuetla (Puebla), localidad del Estado de Puebla.